Okręty US Navy o nazwie USS "Woolsey":
 Pierwszy  "Woolsey" (DD-77) był niszczycielem typu Wickes z okresu I wojny światowej. 
 Drugi "Woolsey" (DD-437) był niszczycielem typu Gleaves z okresu II wojny światowej.

Woolsey